Die Nature Valley Classic 2019 war ein Tennisturnier der Damen in Birmingham. Das Rasenplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 17. bis 23. Juni 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Petra Kvitová im Einzel und die Paarung Tímea Babos/Kristina Mladenovic im Doppel. Kvitová und Babos traten jeweils nicht zu einer möglichen Titelverteidigung an, Mladenovic schied im Doppelturnier an der Seite von Jewgenija Rodina in der ersten Runde aus.

Ashleigh Barty besiegte Julia Görges, mit der sie im Doppel als Spielpartnerin das Halbfinale erreichte, im Finale mit 6:4 und 7:5. Mit dem Turniersieg und da Naomi Ōsaka bereits im Achtelfinale ausgeschieden war, übernahm Barty zum ersten Mal in ihrer Karriere die Führung in der Weltrangliste.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Nature Valley Classic 2018 fand vom 15. bis 17. Juni 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Birmingham